Пётр Усов:
 Усов, Пётр Григорьевич (1905—1977) — советский учёный в области технологии силикатов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Усов, Пётр Матвеевич (1918—1990) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Усов, Пётр Степанович (1832—1897) — петербургский инженер-строитель.
 Усов, Пётр Яковлевич (1912—1995) — бригадир забойщиков шахты им. Молотова, Герой Социалистического Труда.